Ableiter steht für:

 Ableiter (Familienname)

Technik:
 Blitzableiter
 Überspannungsableiter
 Kondensatableiter
 Klärwerksableiter

Geografie:
 Lahe-Ableiter, Verbindungskanal in Niedersachsen

Siehe auch:
 Ableitung (Begriffsklärung)